Натуральне число 343
 343 рік до нашої ери
 343 рік нашої ери